Termenul „Nurmi” se poate referi la:

Paavo Nurmi (1897–1973), atlet din Finlanda câștigă a 9-a medalie de aur, la proba de 10.000 m.
Anne Nurmi (* 1968), cântăreață de muzică rock, vezi Listă de cântărețe internaționale
Veli-Pekka Nurmi, fotbalist la AC Oulu
Tuija Nurmi  (* 1958),  politiciană din Finlanda
Maila Nurmi (1921–2008), actriță americană